Zaton je ime več naselij v Dalmaciji:

 Zaton, naselje pri Ninu
 Zaton, naselje pri Šibeniku
 Zaton, naselje pri Dubrovniku
 Zaton Doli, naselje pri Dubrovniku
 Zaton Doli, naselje severozahodno od Slana
 Zaton Obrovački, naselje pri Obrovcu
 Zaton, Črna gora